XV secolo
 Quattrocento – romanzo storico di Susana Fortes ambientato a Firenze
 Quattrocento – governo ateniese

Matematica 
 Quattrocento – numero naturale

Pagine correlate 
 400 (disambigua)

Altri progetti